YDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Davis Inlet (Terranova e Labrador) (Canada)